Dominus (ж.р. domina; мн.ч. domini) — господин, хозяин, владелец; повелитель, распорядитель по-латински; многозначный термин:

 Dominus litis — распорядитель судебного процесса.
 Dominus directus — верховный или основной обладатель.
 Dominus noster (Господин наш) — у древних римлян со времён Константина I Великого (324—37) императорский титул, всегда стоявший первым; на монетах имел сокращённую форму «D. N.».
 Dominus vobiscum (Господь с вами) — у католиков формула благословения или формула прощания.
 Dominus tecum — часть молитвы Аве Мария.
 Christus Dominus — декрет второго Ватиканского собора Католической церкви.
 Vice-dominus — в Средние века человек, во время отсутствия владельца управлявший его делами.

Часть латинских выражений 
 Domina omnium scientiarum — «властительница всего — наука».
 Dominus et deus noster sic fueri iubet — «так повелевает наш господин и бог» (о приказе влиятельного или слишком много о себе воображающего человека)

Заимствования от слова «dominus» 
 Дон — титул в некоторых странах Европы.
 Доминат — в Древнем Риме форма правления, сменившая принципат.

См. также 
 Dominium